Терехта — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Солгонского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 36 км к северо-востоку от районного центра Ужур.

Население 

На 2011 год население составляло 177 человек.

Примечания 

Населённые пункты Ужурского района